Název Dovecot (anglické slovo pro holubník) může znamenat:
Dovecot, software pro poštovní server
Dovecot, část města Liverpool v anglickém metropolitním hrabství Merseyside